Joseph Eric Thornton – i daglig tale blot Joe Thornton – (født d. 2. juli 1979 i London, Ontario, Canada) er en professionel ishockeyspiller der spiller for San Jose Sharks i NHL. Hans foretrukne position på isen er center. Han blev draftet af Boston Bruins som den første spiller overhovedet i 1997. Han begyndte sin NHL-karriere for Boston samme år, men blev midt i sæsonen 2005-2006 tradet til San Jose. Samme sæson blev han NHL's topscorer og han er således den eneste spiller der har vundet pointligaen i en sæson hvor han har spillet for to klubber. Samme sæson blev han også valgt som ligaens mest værdifulde spiller.

Klubber 
 Boston Bruins 1997-2005
 HC Davos 2004-2005 (under NHL's lockoutsæson)
 San Jose Sharks 2005-

Karriere

Meriter 
 2002 — Spillede i NHL´s All-star match
 2003 — Valgt til NHL´s andet All-star hold
 2003 — Spillede i NHL´s All-star match
 2004 — Guld i World Cup
 2005 — VM-sølv
 2006 — Art Ross Trophy
 2006 — Hart Memorial Trophy

Ishockeyspillere fra Canada
NHL-spillere
Boston Bruins
San Jose Sharks
Deltagere for Canada ved vinter-OL 2006
Deltagere for Canada ved vinter-OL 2010
Olympiske mestre fra Canada